Butilamin se može odnositi na:

 n-Butilamin
 sec-Butilamin
 tert-Butilamini
 Izobutilamin